Leiß oder Leiss ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Leiss-Huber (* 1980), deutscher Sänger (Tenor) und Schauspieler
 Benedikt Leiß (um 1600–1658), Abt von Stift Altenburg
 Elisabeth Leiss (* 1957), deutsche Germanistin, Linguistin, Autorin und emeritierte Professorin
 Ferdinand Leiß (1910–2002), deutscher Kommunalpolitiker
 Hans-Ruprecht Leiß (* 1954), deutscher Zeichner und Maler
 Jochen Leiß (* 1950), deutscher Tischtennisspieler
 Johann von Leiß zu Laimburg (1821–1884), Bischof von Brixen
 Ramona Leiß (* 1957), deutsche Fernsehmoderatorin
 Volker Leiß (* 1966), deutscher Komponist, Musiker und Arzt
 Werner Leiß (* 1942), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Leis
 Vormann Leiss, deutscher Seenotkreuzer